Automotrice ARST ADe
Automotrice ARST ADe serie 90
Automotrici FCE ADe 01-03
Automotrici FCE ADe 11-20
Automotrici FCE ADe 21-25